Olibrus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Wilhelm Ferdinand Erichson 1845. Olibrus ingår i familjen sotsvampbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sotsvampbaggar
Olibrus